Czarny świt – film z 1997 roku
 Czarny świt – film z 2005 roku
 Czarny świt – singel Ani Karwan